«Байкал» — российский женский футбольный клуб из города Иркутск, аффилиат футбольного клуба «Байкал».

История 
В 2007 году в спортшколе "ДЮСШ «Рекорд» открывается футбольная секция для девочек.
названия
 2007—2017 "Спортшкола «Рекорд»
 2018— «Байкал»

Достижения 
Первый дивизион России по футболу среди женщин
 серебряный призёр: 2021

Статистика выступлений

Известные игроки 
 Касина, Екатерина Юрьевна
 Кочнева, Елена Витальевна
 Тырышкина, Екатерина Николаевна

Примечания 

Женские футбольные клубы России
Спортивные клубы Иркутска